Душан Калманчок (, ) — это словацкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Модраской обсерватории. В период 1996 по 2000 год совместно с другими словацкими астрономами им было открыто в общей сложности 7 астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Петер Колены
 Петер Кушнирак
 Ладислав Брожек

Примечания

Ссылки 
 Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Словакии
Первооткрыватели астероидов